Tony O’Malley ist der Name folgender Personen:

* Tony O’Malley (Maler) (1913–2003), irischer Maler
 Tony O’Malley (Musiker) (* 1948), britischer Sänger und Keyboarder